Le mot transaction est employé dans plusieurs domaines :

 en finance,
 une transaction boursière ;
 une transaction financière ;
 en informatique, une transaction informatique consiste à effectuer une opération informatique cohérente composée de plusieurs tâches unitaires, en particulier dans une base de données ;
 en droit, une transaction juridique est un contrat permettant de mettre fin à une contestation née, ou de prévenir une contestation à venir.
 en droit belge, "transaction" est la forme abrégée de "proposition transactionnelle".